В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Bratislava 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Мая Матевжич і Генрієта Надьова виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Деші і Мейлен Ту 6-4, 6-0.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Олена Лиховцева (півфінал)
 М Шонессі /  Ірода Туляганова (чвертьфінал)

 Наталі Деші /  Мейлен Ту (фінал)
 Крісті Богерт /  Александра Фусаї (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bratislava